Il cantante (Swooner Crooner), cortometraggio d'animazione del 1944 diretto da Frank Tashlin
 Il cantante, singolo del 2010 dei Lost